Valkenburg steht für:

 Valkenburg aan de Geul, Gemeinde in Limburg, Niederlande
 Ruine Valkenburg, Burg in Valkenburg aan de Geul, Niederlande
 Land von Valkenburg, Kleinstaat vom Mittelalter bis 1794, Niederlande
 Valkenburg (Radrennen), Radrennen in den Niederlanden
 Valkenburg (Zuid-Holland), Ortsteil von Katwijk, Niederlande
 Mount Van Valkenburg, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Valkenburg ist der Familienname folgender Personen:
 Alvin Van Valkenburg (1913–1991), US-amerikanischer Geochemiker
 Diane Valkenburg (* 1984), niederländische Eisschnellläuferin
 Dirk Valkenburg (1675–1721), niederländischer Maler im Goldenen Zeitalter
 Hendrik Valkenburg (1826–1896), niederländischer Genremaler und Kunstpädagoge
 Johannes von Valkenburg, Ordensgeistlicher und Maler
 Mac Van Valkenburg (1921–1997), US-amerikanischer Elektroingenieur
 Patti Valkenburg (* 1958), niederländische Medienwissenschaftlerin
 Piet Valkenburg (1888–1950), niederländischer Fußballspieler
 Samuel Van Valkenburg (1891–1976), niederländisch-US-amerikanischer Geograph

Siehe auch:
 Valkenburgh
 Johan van Valckenburgh (um 1575–1625), niederländischer Ingenieur
 Falkenburg